Епархия Данкелда () — епархия Римско-Католической Церкви c центром в городе Данди, Шотландия. Епархия Данкелда входит в архиепархию Сент-Эндрюса и Эдинбурга.

История 
Епархия Данкелда основана в 1114 году. В 1547 году, после Реформации в Шотландии, прекратила своё существование. 

4 марта 1878 года епархия Данкелда была восстановлена буллой Ex supremo Apostolatus Римского папы Льва XIII .

Ординарии 
 епископ Джордж Ригг (22.03.1878 — 18.01.1887);
 епископ Джеймс Огаст Смит (14.08.1890 — 30.08.1900);
 епископ Ангус Макфарлейн (21.02.1901 — 24.09.1912);
 епископ Роберт Фрейзер (14.05.1913 — 28.03.1914);
 епископ Джон Тоунер (8.09.1914 — 31.05.1949);
 епископ Джеймс Дональд Скэнлан (31.05.1949 — 23.05.1955);
 епископ Уильям Эндрю Харт (27.05.1955 — 26.01.1981);
 епископ Винсент Пол Логан (26.01.1981 — 30.06.2012);
 епископ Стивен Робсон (11.12.2013 — по настоящее время).

Источник 
 Annuario Pontificio, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2003, ISBN 88-209-7422-3
   Булла Ex supremo Apostolatus, AAS 11 (1878), p. 5

Ссылки 
  Официальный сайт епархии Данкелда 
  Данные об епархии Данкелда 

Д